Roma kan henvise til flere artikler:
 Roma (gudinde) – en guddommelig personifikation af Rom og Romerriget

Steder 
 Italien
 Roma er det italienske navn for byen Rom.
 Roma Tre University
 Australien
 Roma, Queensland, en by i Australien
 USA
 Roma, Texas, en by i USA
 Andre lande
 Mata Roma, en kommune i staten Maranhão, Brasilien
 Roma, Lesotho, i the Maseru District, Lesotho
 Colonia Roma, et kvarter i Mexico City, Mexico
 Roma, Botoșani, en by i Rumænien
 La Roma, et fossil-sted i Spanien
 Roma, Sverige, en by i Sverige
 Roma, Peru, en by i La Libertad Region i Peru

Andet 
 AS Roma – italiensk fodboldklub
 Roma (folkeslag) – et europæisk folkeslag.
 Roma (musik) – en musikgenre opstået omkring folkeslaget
 Roma (film) – en mexicansk dramafilm fra 2018 af Alfonso Cuarón
 Roma (opera) - opera af Jules Massenet